Der Riesenslalom der Männer im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 1952 wurde am 15. Februar im Skigebiet am Norefjell ausgetragen. 83 Athleten aus 26 Nationen nahmen teil.

Es gewann der Norweger Stein Eriksen vor den beiden Österreichern Christian Pravda und Toni Spiss. Auf dem vierten Platz landete der Italiener Zeno Colò. Der Österreicher Egon Schöpf kam wie Colò mit 2:29,1 ins Ziel, wurde aber disqualifiziert, weil er (nach leichtem Sturz und Zurücksteigen) ein Tor nicht korrekt passiert hatte.

Daten 
Start: 671 m, Ziel: 192 m; 62 ToreHöhendifferenz: 479 m, Streckenlänge: 1740 m

Ergebnis

Einzelnachweise 

Riesenslalom Manner